Спиридон Мойсов Мирчев (Мойсомирчев) е български просветен деец от Македония.

Биография 
Спиридон Мирчев е роден през 1865 година в големия македонски град Прилеп. От 1884 до 1887 година учи в Прилеп и София. Става учител и от 1887 до 1894 година преподава математика в Прилепското българско училище и е секретар на Прилепската българска община. В 1894 - 1895 година преподава в Крушево. в 1896 година е секретар на Охридската българска митрополия. От 1897 до 1913 година е секретар на Пелагонийската митрополия. Едновременно с това е екзархийски училищен инспектор в Охридско и Битолско. Преподава и в българската гимназия в Битоля.

След Междусъюзническата война в 1913 година Мирчев отказва да подпише декларация, че не е българин, а сърбин и на 26 юли 1913 година е екстерниран в България със семейството си. Установяват се в София. Със Стефка Мирчева Спиридон Мирчев има трима сина - журналиста и икономист Боян Мирчев, писателя Петър Мирчев и езиковеда Кирил Мирчев. Стефка Мирчева е един от прототипите на Султана от „Железният светилник“ на Димитър Талев, приятел на семейство Мирчеви.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Прилеп
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище